obłęd – inaczej zaburzenie urojeniowe, paranoja prawdziwa
 obłęd moralny – w historii medycyny, zaburzenie psychiczne
 Obłęd – powieść Jerzego Krzysztonia z 1979 roku
 Obłęd (Dementia 13) – film z 1963 roku, reż. Francis Ford Coppola
 Obłęd (The Jacket) – film z 2005 roku, reż. John Maybury
 Obłęd (Asylum) – film z 2008 roku, reż. David R. Ellis
 Zobacz też